Csehország
 Jablonec nad Jizerou, település a Semilyi járásban
 Jablonec nad Nisou, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Jablonec, Libčeves településrésze a Lounyi járásban
 Szlovákia
 Almágy (szlovákul Gemerský Jablonec), község a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában
 Halmos (szlovákul Jablonec, korábban Halmeš), község a Pozsonyi kerület Bazini járásában